Чуриков — русская фамилия.

Известные носители 
 Чурюков, Василий Николаевич (Чуриков; 1876 или 1878 — после 1933) — слесарь, депутат Государственной думы.
 
 Чуриков, Вячеслав Дмитриевич (1970—2014) — советский и российский футболист.
 Чуриков, Геннадий Петрович (1923—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 Чуриков, Иван Алексеевич (1861—1933, известен также как Братец Иоанн или Иоанн Самарский) — основатель российского религиозного движения, известного как чуриковцы.
 Чуриков, Николай Степанович (1910—1997) — Герой Советского Союза.

